Miejscowości w USA:
 Fitchburg – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Fitchburg – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane